Ба́ртон () — прізвище і топонім англійського походження.

Топонім 

 Бартон (округ, Міссурі) () — округ (графство) у штаті Міссурі, США.
 Бартон (округ, Канзас) () — округ (графство) у штаті Канзас, США.
 Бартон — місто, штат Меріленд
 Бартон — місто, штат Нью-Йорк
 Бартон — місто, штат Вермонт
 Бартон — місто, штат Вісконсин
 Бартон — селище, штат Вермонт
 Бартон — переписна місцевість, штат Північна Дакота

Прізвище 

 Альберто Бартон (; 1870—1950) — перуанський мікробіолог, першовідкривач збудника системного бартонельозу.
 Бланш Бартон (, уроджена , Шерон Денслі; 1961) — колишня верховна жриця Церкви Сатани.
 Дерек Бартон (; 1918—1998) — англійський хімік, член Лондонського королівського товариства (1954), лауреат Нобелівської премії з хімії (1969).
 Джеймі Бартон (; 1981) — американська оперна співачка (мецо-сопрано).
 Джої Бартон (; 1982) — англійський футболіст, півзахисник.
 Едмунд Бартон (; 1849—1920) — австралійський політик. Перший прем'єр-міністр Австралії (1901).
 Ендрю Бартон (; бл.1466—1511) — шотландський капер або пірат початку XVI ст., син торговця Джона Бартона, брат Роберта Бартона — державного скарбника Шотландії.
 Клара Бартон (; 1821—1912) — засновниця Американського Червоного Хреста.
 Міша Бартон (; 1986) — американська кіноакторка, модель.
 Тоні Бартон (; 1937—1993) — англійський футболіст, що грав на позиції флангового півзахисника та футбольний тренер.

Ім'я 
 Бартон Воррен Еверманн (; 1853—1932) — американський іхтіолог.

Інше 
 Бартон (вік) — вік епохи еоцену.

Англійські прізвища